Woolwich ist der Name folgender Orte:

 Woolwich, London, England
 Woolwich (Maine), Vereinigten Staaten
 Woolwich (Neuseeland)
 Woolwich (Ontario), Kanada